Por Berry pode estar à procura de:
Província de Berry, uma antiga divisão administrativa da França.
Berry (Alabama)
Berry (Kentucky)

Ver também
Berry Hill
Berrysburg
Berryville

Desambiguação

fr:Berri